Onderzoeksrechters (televisiereeks) - Belgische televisieserie
 Onderzoeksrechter - rol in het strafrecht, leider van het onderzoek